Загатка — название населённых пунктов на Украине:

 Загатка — село в Радеховском районе Львовской области.
 Загатка — село в Черниговском районе Черниговской области.